Ганнопільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Ганнопільська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Ганнопільська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Ганнопільська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Ганнопільська сільська рада — колишня сільська рада, Харківська область, Вовчанський район
 Ганнопільська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район